Шипоту има више значења:

 Шипоту (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Шипоту (Пороина Маре), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Шипоту (Поноареле), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Шипоту (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији